Етыр (Этыр) — (), в Болгарии:
 Етыр (Этыр) — прежнее название реки Янтра;
 Етыр (Этыр) — архитектурно-этнографический комплекс и музей в Габрово;
 «Етыр» («Этыр») — футбольный клуб из Велико-Тырново.